Flagstaff se poate referi la:

Desemnare originară 

Cuvântul englez flagstaff desemnează un loc pentru arborarea unui steag. Mai poate desemna și întreg catargul. Vezi Flag#Flagpoles.

Locuri din diferite țări

Africa de Sud 

 Flagstaff, Eastern Cape, localitate din provincia Eastern Cape

Australia 

 Flagstaff Gardens, parc din Melbourne
 Flagstaff railway station, stație de metro, Melbourne
 Flagstaff, localitate din statul

Canada 

 Comitatul Flagstaff, provincia   (în original Flagstaff County)

Noua Zeelandă 

 Flagstaff, Otago, un deal deasupra Dunedin
 Flagstaff, Waikato, o suburbie a orașului Hamilton

Statele Unite ale Americii 

 Flagstaff, oraș din statul , , locul unde se află Lowell Observatory și Northern Arizona University
 Flagstaff (Amtrak station), în statul Arizona
 United States Naval Observatory Flagstaff Station, Arizona, unul din multiplele observatoare astronomice ale localității
 Flagstaff Mountain, Boulder, Colorado, un parc public situat la vest de centrul orașului Boulder, statul Colorado
 Flagstaff, Maine, un fost târg din statul Maine, acum acoperit de ape
 Flagstaff Lake (Maine), un lac situat pe râul Dead
 Flagstaff (Mandeville, Louisiana), unul din monumentele istorice din statul Louisiana ( a se vedea lista acestor locuri din Louisiana)

Referințe, note 

Dezambiguizare
Nume proprii